Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Nestor, d'après le roi de la mythologie grecque du même nom :

 le , un vaisseau de ligne de sixième rang lancé en 1781 ;
 le , un destroyer de classe Admiralty M lancé en 1915 ;
 le , un destroyer de classe N lancé en 1942.

Nestor